Barer ist der Familienname folgender Personen:

 Amichai Barer (* 1991), kanadischer Pokerspieler
 Ariela Barer (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin
 Libe Barer (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin